Schwarzrock steht für:
 Marcus Schwarzrock (* 1967), deutscher Rudertrainer und ehemaliger Ruderer
 Schwarzrock (Roman), der deutsche Titel des Romans Black Robe von Brian Moore